Libro de Horas puede referirse a:

 Libro de horas (también denominado horarium), tipo de manuscrito iluminado devocional cristiano muy común en la Edad Media.
 Libro de Horas (en alemán: Das Stunden-Buch), libro de poesía de Rainer Maria Rilke publicado en 1905.
 Libro de Horas de Carlos de Angulema, libro de horas encargado por Carlos de Angulema, padre de Francisco I actualmente conservado en la Bibliothèque nationale de France de París.
 Libro de horas de Carlos V, libro de horas que perteneció a Carlos V, actualmente conservado en la Biblioteca Nacional de España en Madrid.
 Libro de Horas de Enrique VIII, manuscrito iluminado del siglo XV conservado en la Morgan Library & Museum de Nueva York.
 Libro de Horas de Isabel la Católica, libro de horas, regalo de bodas a la reina de Castilla por la ciudad de Zaragoza conservado en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid.
 Libro de Horas de Juana I de Castilla, libro de horas del siglo XVI, probablemente realizado en la ciudad de Gante, actualmente en la British Library de Londres.
 Libro de Horas de la reina María de Navarra, libro de horas encargado por Pedro el Ceremonioso sobre el 1342, como regalo de bodas a su primera esposa, María de Navarra. 
  Libro de Horas de Rohan,  libro de horas, pintado por el artista anónimo conocido como Maestro de Rohan, entre 1430 y 1435.
 Libro de las Horas, antiguo texto funerario egipcio en papiro con invocaciones a divinidades, dividido en distintas secciones que debían ser recitadas en las sucesivas horas del día. 
 Las muy ricas horas del Duque de Berry, libro de horas encargado por Juan I de Berry, actualmente en el Museo Condé en Chantilly, Francia.